Carrie (film) se poate referi la:

Ecranizare a Sister Carrie de Theodore Dreiser
 Carrie (film din 1952)
Ecranizări ale romanului Carrie de Stephen King
 Carrie (film din 1976)
 Furia: Carrie 2 (film din 1999)
 Carrie (film din 2002)
 Carrie (film din 2013)
 Carrie (muzical)